Andy Bell – cantante britannico, componente degli Erasure
 Andy Bell – musicista britannico, componente degli Oasis e dei Beady Eye